Spirogyra (band); een Britse band;
 Spirogyra (geslacht); een geslacht van algen